может означать:

 op — сокращение в IRC-сетях, обозначающее оператора канала.
 OP — вступительная заставка (сокращение от opening).
 OP — крупнейшая финансовая группа в Финляндии.

См. также 
 Ordo Fratrum Praedicatorum, Ordo Praedicatorum (Орден братьев-проповедников, Орден проповедников ) — название ордена доминиканцев.